Rückkehrprogramm kann bedeuten:
 ein Programm zur Förderung der Rückwanderung, siehe Rückkehrförderung
 ein Programm zur Beratung und Begleitung ehemaliger Freiwilliger, siehe etwa WinD und Weltwärts#Rückkehr